A Paróquia Nossa Senhora da Glória é uma subdivisão territorial da Igreja Católica pertencente à Arquidiocese de Santa Maria que compreende o bairro Camobi e (partes dos) bairros Pé de Plátano, São José, Pains, Arroio do Só, Palma e Arroio Grande. É dirigida pelos sacerdotes da União do Apostolado Católico.

Origem

A devoção dos fiéis do bairro Camobi à Nossa Senhora da Glória iniciou-se na região conhecida como Estação Colônia, no lugar aonde hoje se encontra a Igreja Matriz, no ano de 1890. Nesta época, Santa Maria era uma única Paróquia, tendo como sede a atual Catedral Metropolitana de Santa Maria e como pároco o Pe. Caetano Pagliuca, SAC. José Farias de Lima, proprietário de uma tafona (fábrica de farinha de mandioca) e muito devoto dos Santos, mandou construir um altar simples e pequeno junto á sua propriedade. Lá iniciou-se um movimento devocional que tomou grandes proporções. 

Passado algum tempo, sentiu-se a necessidade de se construir um local maior para os atos de culto. Então, José Farias de Lima doou uma área de terra para construção de uma capelinha (onde hoje se encontra a Igreja Matriz) que foi inaugurada em 1895 e em 15 de agosto daquele ano a imagem de Nossa Senhora foi inserida na nova capela. Porém, pouco tempo depois, a capela foi destruída por uma grande tempestade. Mas com o entusiasmo da comunidade, passados dois anos, foi reerguida uma nova capela no mesmo lugar.

Paróquia
Em 1946 viu-se a necessidade de construir uma nova igreja. Para isso, formou-se a "Comissão pró-construção", formada por Alfredo e Arlindo Tonetto e pelos irmãos Evaldo e Edemar Behr. O Pe. Pio José Soldera desenhou a planta de nova igreja e supervisionou o início das obras, sendo sucedido nesta função pelo Pe. Francisco Roggia, que o fez até a conclusão dos trabalhos, em 1955. Foram responsáveis pela execução dos trabalhos: Augusto Guarienti, Arlindo Giacomini, Camilo Bevilacqua, Ricardo Sartori e José Brondani (pedreiros); Fiori Pasqualini e Narciso Filipetto (cobertura); Lourenço Iop e filhos (forro); Ricardo Sartori (piso).

A partir de 1950 os Padres Palotinos passaram a receber auxílio dos Padres da Congregação Servos da Caridade, sediados na antiga Cidade dos Meninos. Os padres da Congregação dos Servos da Caridade prestaram serviços à igreja de Camobi, dentre eles:
 Cézar Cassol (1954-1958);
 Thomas Attamanzzi (1958-1962; 1963-1965);
 José Trevisan (1962-1963).

A partir de 1960, a igreja de Camobi passou a ter assistência como se fosse uma Paróquia, com a diferença de que o padre não residia na Casa Paroquial (que até então não havia sido construída). O crescimento rápido da comunidade fez com que a mesma não pudesse mais protelar; então, em 1964 formou-se uma comissão para a Construção da Casa Paroquial. O projeto foi levado com tanto entusiasmo que em um ano (1964-1965) os recursos foram angariados a Casa estava concluída.

O Vigário-Geral da Diocese, Monsenhor Floriano Cordenunsi prometera que, assim que a obra estivesse concluída, a nova paróquia seria instalada e o primeiro pároco seria empossado. A Congregação dos Servos da Caridade apresentou ao bispo diocesano dom Luís Victor Sartori o nome do Pe. Armando Brédice para primeiro pároco. O senhor bispo aceitou e estabeleceu a data de 18 de abril de 1965, Festa da Páscoa, para a instalação da Paróquia de Camobi. Porém, a data precisou ser adiada em uma semana em função dos fortes temporais que caíram. Assim, se realizaria em 25 de abril de 1965, exatamente no dia em que se realizava na cidade uma solenidade pela recente beatificação de Luiz Guanella, fundador da Congregação Servos da Caridade.

Atualmente

No ano de 1999, foi construído o novo salão paroquial, com mais espaço e melhores acomodações. Em 18 de agosto de 2002 , durante missa presidida por Dom Ivo Lorscheiter, a imagem de Nossa Senhora foi solenemente coroada pelo Pe. Augusto Barros, SAC, e passou a ter o título de Nossa Senhora Rainha da Glória. Para esta ocasião, a imagem fora restaurada pela artista plástica Jane Copetti. No ano de 2006, foram concluídas as obras de restauração da Igreja Matriz. O projeto arquitetônico foi elaborado pelo arquiteto Alexandre Meneghetti e a arte sacra foi realizada pela artista plástica Tecla Eichelberger Hoppe e pela irmã M. Senira Biscaro.

Ligações externas 
 Página oficial da Paróquia Nossa Senhora da Glória
 Mapa com a Matriz e Capelas - Com base em pesquisa no Banco de Dados do Openstreetmap
 
 

Nossa Senhora da Glória
Construções de Santa Maria (Rio Grande do Sul)
Arquidiocese de Santa Maria